Влади́мир Кругло́в:
 Круглов, Владимир Васильевич (1949—2011) — российский учёный.
 Круглов, Владимир Игнатьевич (1934—2005) — советский и российский театральный актёр, режиссёр.
 Круглов, Владимир Ильич (1896—1968) — советский генерал-майор, участник Гражданской и Великой Отечественной войн.
 Круглов, Владимир Николаевич (1925 — ?) — советский футболист.